Саудовская Аравия разделена на 13 административных районов (: almanātˤiq al-idāriya), ранее также известных как провинции, эмираты или минтаки (mintaqāt, в ед. ч. — mintaqa), каждый из которых находится под управлением эмира (принца) из королевской семьи.

Примечания